Сява — река в России, протекает по территории Шабалинского района Кировской области и Шахунского района Нижегородской. Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки Большой Какши. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 165 км².

Исток реки находится в Кировской области у деревни Перегорящево в 17 км к северо-востоку от посёлка Сява. Течёт на юг по незаселённому лесному массиву, крупнейшие притоки — Безымянка, Кармановка (правые). В среднем течении протекает близ точки схождения границ Кировской, Костромской и Нижегородской областей; нижнее течение проходит по Нижегородской области. Впадает в Большую Какшу в черте посёлка Сява.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000042285
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004228
 Код бассейна — 08.01.04.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Большой Какши
Реки городского округа город Шахунья
Реки Шабалинского района